Marcel Pérès ist der Name folgender Personen:

* Marcel Pérès (Schauspieler) (1898–1974), französischer Schauspieler
 Marcel Pérès (Musiker) (* 1956), französischer Kirchenmusiker, Komponist und  Musikwissenschaftler